Portugalia:
 Arosa – miejscowość

Szwajcaria:
 Arosa – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Plessur

Inne:
 (1304) Arosa – planetoida
 EHC Arosa – szwajcarski klub hokeja na lodzie
 SEAT Arosa – samochód osobowy

Zobacz też:
 La Isla de Arosa